Öhlschläger ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Karl Oehlschläger, ab 1888 von Oehlschläger (1831–1904), deutscher Richter
 Werner Oehlschläger (1904–1980), deutscher Schauspieler, Kabarettist und Regisseur
 Werner Oehlschlaeger (1928–2008), deutscher Silberschmied
 Claudia Öhlschläger (* 1963), deutsche Germanistin
 Günther Öhlschläger (1947–2017), deutscher Germanist
 Heinz Gustav Hans Öhlschläger (1922–1999), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher